Kalser Törl bezeichnet folgende Gebirgspässe:

 Kalser Törl (Schobergruppe) in der Schobergruppe
 Kalser Törl in der Granatspitzgruppe, siehe Kalser Tauern